Història grega: Eufem (militar), militar atenenc que fou enviat pel govern d'Atenes a Sicília.
 Mitologia grega: Eufem (fill de Posidó), heroi, fill de Posidó i d'Europa.